Desa Kraton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kraton (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 112,88), Jawa Timur, 
 Desa Kraton (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,94), Jawa Timur, 
 Desa Kraton (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 112,57), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar